Eteone lactea är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1868. Eteone lactea ingår i släktet Eteone och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lactea